Jméno a příjmení Jan Bárta má více nositelů:

 Jan Barta (* 1985) –  český internetový podnikatel, investor a obchodník na burze
 Jan Bárta (* 1956) – ředitel charitativní organizace ADRA
 Jan Bárta (architekt) (* 1942) – český architekt a památkář
 Jan Bárta (cyklista) (* 1984) – český sportovec, cyklista
 Jan Baptista Bárta (1921–1982) – český skaut, duchovní a teolog
 Jan Bárta (spisovatel) (1883–1959) – spisovatel, člen Moravského kola spisovatelů

 Jan Bárta Letovský (1821–1898) – česko-americký novinář, redaktor prvních českých novin v USA